Frédéric Brodin, né le  à Paris en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position de défenseur. Il est le frère de Mickaël Brodin.

Carrière

Carrière d'entraîneur 
Il a dirigé l'équipe des Français volants de Paris en tant qu'entraîneur-joueur de 2008 à 2011. En 2011, il devient l'entraineur en chef. En 2013 il entraîne les jeunes du Hockey sur glace Dunkerque.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Français volants de Paris || Division 2
|| 20 || 0 || 3 || 3 || 14 || || || || || 
|-
| 1994-1995 || Français volants de Paris || Division 1
|| 26 || 4 || 3 || 7 || 44 || || || || || 
|-
| 1995-1996 || Jets de Viry-Châtillon || Élite
|| 22 || 0 || 0 || 0 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1996-1997 || ACBB || Division 1
|| 24 || 3 || 5 || 8 || 54 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || Français volants de Paris || Division 1
|| - || 3 || 7 || 10 || - || || || || ||  
|-
| 1998-1999 || Dauphins d’Épinal || Division 1
|| - || 5 || 8 || 13 || - || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Jets de Viry-Châtillon || Élite
|| 30 || 0 || 11 || 11 || 75 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Jets de Viry-Châtillon || Élite
|| - || 5 || 3 || 8 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| - || 2 || 4 || 6 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || Gothiques d’Amiens || Super 16
|| 35 || 4 || 1 || 5 || 80 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || Gothiques d’Amiens || Super 16
|| 25 || 2 || 4 || 6 || 54 || 10 || 1 || 3 || 4 || 12 
|-
| 2004-2005 || Sangliers Arvernes || Ligue Magnus
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 2 || 4 || 9 || 91 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 3 || 4 || 6 || 44 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 1 || 8 || 9 || 38 || 3 || 2 || 1 || 3 || 12 
|-
| 2008-2009 || Français volants de Paris || Division 3
|| 7 || 13 || 5 || 18 || 20 || 3 || 2 || 1 || 3 || 22
|-
| 2009-2010 || Français volants de Paris || Division 2
|| 18 || 9 || 19 || 28 || 69 || 7 || 2 || 8 || 20 || 10 
|-
| 2010-2011 || Français volants de Paris || Division 2
|| 12 || 2 || 7 || 9 || 26 || 1 || 3 || 4 || 7 || 0

Notes et références 

Naissance en juillet 1976
Naissance à Paris
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Français volants de Paris
Joueur du Viry-Châtillon Essonne Hockey
Joueur de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt (hockey sur glace)
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Sangliers Arvernes de Clermont
Entraîneur français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace